Чешков, Марат Александрович
 Чешкова, Энгельсина Сергеевна

См. также 
 Чешково
 Чешковщина